Кавецкий — фамилия; имеет женскую форму Кавецкая.
 Кавецкий, Александр Фёдорович (род. 1975) — российский футболист.
 Кавецкий, Евгений Леопольдович (1864―1939) ― российский и советский врач-патологоанатом, психиатр и эпидемиолог, ректор Самарского государственного университета в 1923—1927 гг.
 Кавецкий, Ростислав Евгеньевич (1899—1978) — советский патофизиолог, онколог, доктор медицинских наук, профессор, академик.

 Кавецкая, Виктория Викторовна (1875—1929) — польская артистка оперетты (сопрано), примадонна Варшавской оперетты.